Prva hrvatska kuglačka liga 2009./10. je najviši razred hrvatskog kuglačkog natjecanja u sezoni 2009/10. Niži rangovi natjecanja predstavljaju Druga hrvatska kuglačka liga, Treća hrvatska kuglačka lga, regionalne lige, županijske lige, i sl.

Prva liga 

 Natjecateljski sustav 
Dvanaest klubova igra po dvokružnom liga-sustavu, jedna utakmica u domaćoj kuglani i jedna u gostujućoj.  
Bodovanje je: dva boda za pobjedu, jedan za neriješeno, ništa za poraz. 

 Sudionici 2009./10. 
 Bjelovar - Bjelovar
 Željezničar - Čakovec
 Novska - Novska
 Kandit Premijer - Osijek
 Konikom - Osijek
 Adrianeon - Rijeka
 Zanatlija - Slavonski Brod
 Poštar - Split
 Trilj - Trilj
 Zadar - Zadar
 Grmoščica - Zagreb
 Zaprešić - Zaprešić

 Konačna ljestvica 
 Mj.  Klub           Ut  Pb  N Pz     poeni      RB  Bod
  1. Zadar           22  18  0  4  132,5: 43,5  +89  36
  2. Zaprešić        22  17  0  5  120  : 56    +64  34
  3. Novska          22  16  0  6  106,5: 69,5  +37  32
  4. Poštar          22  15  1  6  108,5: 67,5  +41  31
  5. Konikom-Osijek  22  15  0  7  106  : 70    +35  30
  6. Grmošćica       22  13  1  8  110  : 66    +44  27
  7. Željezničar     22   9  1 12   77  : 99    -22  19
  8. Zanatlija       22   9  0 13   85  : 91     -6  18
  9. Kandit-Premijer 22   7  0 15   72,5:103,5  -31  14
 10. Adriaenon       22   6  0 16   61,5:114,5  -53  12
 11. Bjelovar        22   4  1 17   56,5:119,5  -63   9
 12. Trilj           22   1  0 21   20  :156   -136   2
 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr, ljestvica  
 zg-kuglanje.hr, rezultati 

Hrvatski prvaci za sezonu 2009./10. su kuglači "Zadra".   
Iz lige ispadaju "Bjelovar" i "Trilj".

Druga liga

Kvalifikacije za Prvu ligu 
Igrano u Bjelovaru 15. i 16. svibnja 2010. 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr

Centar 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr, ljestvica  
 zg-kuglanje.hr

Istok 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr, ljestvica  
 kuglacki-savez-os.hr

Jug 

 Izvori: 
 donat-kuglanje.hr, KK "Donat" Zadar

Sjever 

 Izvori:  
 kkciglenica.com  
 "Zagorski list"

Zapad 

 Izvori:  
 "Glas Istre"

Treća liga

Centar 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr, ljestvica  
 zg-kuglanje.hr

Istok 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr, ljestvica  
 kuglacki-savez-os.hr

Jug 

 Izvori:  
 KK "Knin", 13. kolo i ljestvica  
 kuglanje-knin.blogspot.com, KK "Knin", 14. kolo

Zapad 

 Izvori:  
 "Glas Istre"  
<ref>[http://www.kk-policajac.hr/podaci/3.HKLZ_22.KOLO.pdf kk-policajac.hr, 3. HKL ZAPAD" - 2009/10.– 22.kolo] , preuzeto 10. studenog 2019.</ref> kk-policajac.hr, "Policajac" Ogulin, 22. kolo i ljestvica  
 kk-policajac.hr, "Policajac" Ogulin''

Četvrti stupanj

4. liga - Zapad 

 Izvori:  
 KK "Skrad"   
 KK "Skrad", wayback arhiva  
 "Glas Istre"

4. liga - Zona Osijek 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr  
 kuglacki-savez-os.hr, ljestvica

4. liga - Zona Požega 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr  
 kuglacki-savez-os.hr, ljestvica

Regionalna liga Zagreb 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr  
 zg-kuglanje.hr, ljestvica

Ostale lige  
 Gradska liga Đakovo 2009./10., kuglacki-savez-os.hr
 Gradska liga Osijek 4x120 2010., prvi dio, kuglacki-savez-os.hr
 Gradska liga Osijek 4x120 2010., finale, kuglacki-savez-os.hr
 Gradska liga Osijek - narodni način 2010., prvi dio, kuglacki-savez-os.hr
 Gradska liga Osijek - narodni način 2010., finale, kuglacki-savez-os.hr
 Gradska liga Osijek 2010., kuglacki-savez-os.hr
 Divlja liga Osijek 2009./10. - finale, kuglacki-savez-os.hr
 Divlja liga Osijek 2009./10. - polufinale, kuglacki-savez-os.hr
 Divlja liga Osijek 2009./10. - četvrtfinale, kuglacki-savez-os.hr
 Divlja liga Osijek 2009./10. - Grupa A, kuglacki-savez-os.hr
 Divlja liga Osijek 2009./10. - Grupa B, kuglacki-savez-os.hr
 Divlja liga Osijek 2009./10. kuglacki-savez-os.hr

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 kuglačka natjecanja 2009./10., zg-kuglanje.hr
  

2009-10